Riga – Daugavpils jernbane er en 218 kilometer lang jernbane, med 1.524 millimeter sporvidde, som opførtes i det 19. århundrede for at forbinde byerne Riga og Daugavpils.

Kildehenvisninger 

Jernbanestrækninger i Letland